Sandwich se poate referi la:

 sandviș, un fel de mâncare
 Sandwich, Kent, localitate în Anglia
 John Montagu, al IV-lea Lord de Sandwich, presupusul inventator al sandvișului